Насырова — женская форма фамилии Насыров.

Известные носители 
 Насырова, Альфина Робертовна (род. 1988) — казахстанская модель, актриса.
 Насырова, Ашура (1924—2011) — советская таджикская танцовщица.
 Бандзене (Насырова, Насыровайте, Картанайте), Раса (род. 1961) — советская и литовская шахматистка.
 Насырова, Халима (1913—2003) — советская узбекская оперная певица, актриса, педагог.